Ла Лима има више значења:

 Ла Лима (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лима (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лима (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лима (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лима, Грасас Вехеталес (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лима (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лима (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лима (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лима (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лима (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лима (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лима (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лима (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лима (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лима (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лима (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лима (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лима (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лима (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лима (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лима, Ел Трапиче де Луна (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Лима (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лима (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лима (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лима (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лима (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лима (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лима (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лима (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лима (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лима (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Лима, Трес Бокас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Лима, Ранчерија (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лима (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима, Ел Хобо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима, Куаманко (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лима (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику